Cet article regroupe tous les personnages du manga et anime Nana, d'Ai Yazawa.

Personnages principaux 
 a.k.a. 
Membre de Blast - Chanteuse
Surnommée "La grande prêtresse" par Junko. On la distingue par ses cheveux noirs courts, son maquillage marqué et son allure punk.
Née à Megura, un quartier de Tōkyō, Nana est abandonnée à 4 ans par sa mère, Mizusu, qui part refaire sa vie avec un autre homme. Elle est recueillie par sa grand-mère maternelle qui tient un restaurant dans une petite ville. 
Solitaire, elle n'a que Nobu pour ami au lycée et elle est renvoyée car elle était soupçonnée de prostitution. À 15 ans, sa grand-mère meurt et elle se retrouve seule. Elle intégrera le groupe Blast puis s'installe avec Ren un an plus tard - à l'époque bassiste de Blast. Ils se séparent après un an et trois mois de vie commune lorsque Ren part à Tōkyō pour faire ses débuts professionnels avec le groupe Trapnest en tant que guitariste.
Fière et indépendante, elle part seule pour Tōkyō le jour de son vingtième anniversaire. Dans le train, elle rencontre Nana Komatsu qui devient rapidement sa meilleure amie. Elle reforme le groupe des Blast lorsque Nobu frappe à sa porte peu de temps après qu'elle a emménagé avec Hachi. Un peu plus tard, elle fera la connaissance de Shin - grâce à une annonce faite par Hachi, qui intégrera Blast en tant que bassiste. Elle retrouve Ren grâce à Hachi qui l'invite à aller au concert de Trapnest. Elle lui présentera Takumi, qui deviendra son mari. 
Nana est d'une possessivité maladive avec ceux qu'elle aime : elle a mis un cadenas au cou de Ren, ce qui, pour Shin, atteste de sa possessivité, même si en réalité ce cadenas est une référence à celui porté par Sid Vicious des Sex Pistols - le groupe étant un symbole pour Nana comme pour Ren. Elle ne lui pardonna jamais sa trahison causé par sa fierté et fut très blessée lorsque Hachi épousera Takumi. 
Ren et elle ne cessent de se disputer à propos de la fierté de Nana et du statut de guitariste de Trapnest qu'occupe Ren jusqu'à la mort de celui-ci, le jour du  de Nana.

Sur des photos reçues un jour par Hachi à l'appartement 707, on apprend qu'elle chante dans un bar en Angleterre près de la mer. Elle a de longs cheveux blonds, le visage triste et sa bague de fiançailles à son doigt.

 a.k.a. , .
 Surnommée Hachi ou Hachikō (dérivés de Hachikō, le célèbre chien de la gare de Shibuya et de Hachi qui signifie 8). Jeune fille aux cheveux châtains, son vrai prénom est Nana tout comme Nana Ōsaki (qui signifie 7). 
 Elle a une fâcheuse tendance à rejeter la faute sur le roi des démons et dit que c'est à cause de son prénom si elle a la poisse. Elle vient d'une famille classique et elle a deux sœurs : une plus âgée (et assez ronde comme leur mère) Nao, et une plus jeune et adepte des UV, Nami.
 Elle rêvait de vivre à Tōkyō. Elle a rencontré Nana Osaki dans le train qui les emmenait vers leurs rêves. Immature, elle ne sait pas garder un emploi et délaisse son petit-ami Shoji, dont la trahison la blessera. Elle se décrit comme une pro des coups de foudre et elle aura une histoire avec M. Asano, Shōji, Nobu et Takumi - et finira par se marier avec ce dernier dans le chapitre 54.
Elle s'entend bien avec tous les membres de Blast, qui la considèrent un peu comme leur mascotte. Elle considère Shin comme son "fils", alors il l'appelle maman.
Le seul membre de Trapnest qu'elle ne fréquente pas est Reira qu'elle soupçonne d'avoir une relation avec Takumi. Elle fréquentait Nobu qu'elle aimait sincèrement, avant de découvrir sa grossesse et de partir vivre avec Takumi. Mais la relation qu'elle entretient avec Nobu est très confuse et il lui avouera qu'il a toujours des sentiments pour elle dans le tome 21. Dans le même tome, elle avoue à Miu aimer Nobu autant que Takumi et qu'elle ne veut pas blesser le premier une nouvelle fois.
Elle vit à Shirogane mais conserve l'appartement 707 qu'elle partageait avec Nana Osaki. Sa relation avec celle-ci est très fusionnelle, elle la décrit comme "son héros" et ne manque jamais une apparition de Blast à la télévision. Elle souffre cependant du sentiment qu'inspire Trapnest à Nana, et leur amitié fut mise à l'épreuve lorsqu'elle quitta Nobu pour aller vivre avec Takumi. 
À plusieurs reprises cependant, elle demande à Nana si elle peut revenir vivre à l'appartement 707. Elles ont toutes deux la même bague de fiançailles, malgré leurs goûts totalement différents.

Elle se marie avec Takumi Ichinose malgré les infidélités de celui-ci. Elle choisit en commun accord avec Takumi que, peu importe ce qu'il se passera, ce sera lui le père de son enfant et qu'ils l'élèveront comme tel (sans se soucier de ce que pourrait ressentir Nobu).
En raison des flash-forward qui présentent Satsuki (prénom signifiant Azalée, choisi par Ren Honjo), une fillette aux cheveux noirs comme Takumi. Elle a peut-être un second enfant : un garçon, Ren. On ne sait pas clairement qui est l'aîné des deux enfants mais, dans le volume 21, Satsuki appelle son frère "grand frère". Et si Ren appelle Takumi papa, on ne sait pas s'il s'agit vraiment de son fils.
Elle recherche Nana qui a disparu, des années plus tôt "en mer".

Un jour, plusieurs années après la mort de Ren, Hachi a reçu du courrier à l'appartement 707. En y découvrant des photos récentes de Nana, elle s'est dit que ce courrier lui avait été envoyé par Ren, comme cadeau de Noël.

Black Stones 
Black Stones - généralement raccourci en Blast est un groupe de musique punk, déjà populaire dans la ville d'origine des membres.

Ren en fut membre mais, lorsqu'il partit rejoindre Trapnest, il sera remplacé par Shin quand le groupe arrive à Tokyo.

Blast attire une importante masse de fans et finira plus tard par signer avec le label Gaia Records.

Le nom de Black Stones vient d'une marque de cigarettes que Yasu fume lors d'une de leurs réunions. Nana fixa le paquet et trouva le nom original, surtout la version raccourcie, Blast, qui signifie entre autres explosion.

 a.k.a. 
Membre de Blast - Guitariste / Compositeur
À la fin du tome 16 il y a des pages bonus concernant Nobu.
Fils unique et héritier d'un énorme Ryôkan, il est très proche de tous les membres de Blast et d'Hachi. Il connaît Nana et Ren depuis le collège ; c'est en le voyant sur scène jouer de la guitare qu'il a commencé à en jouer.  D'ailleurs c'est lui qui les a présenté. 
Il a eu une histoire sentimentale avec Nana Komatsu. Puis il rencontre Yuri/Asami qui devient sa petite amie. Cependant, il est toujours amoureux d'Hachi qui porte peut-être son enfant.

Longtemps après le départ de Nana Osaki, il l'attend avec les autres à l'appartement 707, chaque année pour les feux d'artifice. Il travaille à l'auberge de ses parents mais tient aussi une salle de concert où il reçoit des jeunes musiciens de la ville. Hachi lui dira que ce sont les jeunes que Blast et Trapnest ont fait rêver.

 a.k.a. 
Membre de Blast - Bassiste.
Bien que le passé de Shin reste assez mystérieux, on sait qu'il eut une enfance plutôt difficile : sa mère s'est suicidée peu après sa naissance (car il serait probablement né d'une relation adultère) et son père adoptif l'a quant à lui toujours rejeté. Il aurait vécu en Suède. Il a des difficultés avec la langue japonaise.
Il appelle Hachi : "Maman".
Shin est un jeune homme qui aime jouer avec le feu : il est tout jeune lorsqu'il commence à fumer, à boire, à toucher à la drogue et surtout à se prostituer pour des femmes plus âgées. C'est une femme, Ryôko, qui ressemble beaucoup à Reira, qui lui aura appris tous ces mauvais jeux.
Un soir, Reira payera Shin pour rester une nuit en sa compagnie. C'est à partir de ce moment qu'une relation amoureuse débutera entre eux. Malgré leur amour l'un pour l'autre, ils finiront par se quitter afin ne pas compromettre leurs carrières.

Dans le futur qui nous est montré, Shin est devenu acteur, fréquente toujours les membres de Blast, et regrette toujours Reira.

 a.k.a. 
Membre de Blast - Batteur / Apprenti avocat.
Surnommé Yas-san et épisodiquement boule à zéro, boule de billard, crâne d'œuf ou encore le chauve par Nana Ōsaki. 
Plus jeune, il a eu une histoire avec Reira et Shion. Il est en couple avec Miu. Il a eu un premier groupe avec Ren, Brute, avant qu'ils créent Blast ensemble. 
 Ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que quatre ans. Il fut adopté par un vieux couple sans enfant.
Lors du départ de Ren, Yasu fut celui qui resta aux côtés de Nana, développant une relation assez forte avec elle. On ignore maintenant ce qu'il ressent pour elle, étant donné qu'il sort avec Miu et qu'elle est fiancée à Ren ; on sous-entend souvent que si Nana n'était pas partie pour Tokyo, elle serait en couple avec Yasu. 
Dans le chapitre 61, lors de la soirée de remerciement pour les fans de Blast, il apprendra par l'intermédiaire de Miu que Misato Uehara/Mai Tsuduki cache un secret qui concerne Nana Osaki.

Des années plus tard, il semble toujours être amoureux de Miu. Il a gardé le contact avec Hachi et ses amis et il s'entend très bien avec Satsuki.

Trapnest 
Trapnest,, est le second  groupe de musique qui apparaît dans le manga. Nana Osaki s'est donnée l'objectif de "dépasser" Trapnest, considéré comme un groupe très populaire au Japon.

 a.k.a. 
Membre de Trapnest - Guitariste / Compositeur. Ex-bassiste de Blast / Fiancé de Nana Ōsaki
Avec Yasu et Nobu, ils décident de former le groupe Blast et demandent à Nana d'en être la chanteuse. Un an après leur rencontre, ils se mettront en couple et Nana emménagera chez Ren.
Ce n'est qu'après un an et trois mois de vie commune qu'il quittera la ville pour être le nouveau guitariste de Trapnest à Tokyo, laissant Nana Ōsaki  et Blast derrière. Durant toute sa relation avec elle, il ne l'aura pas trompé une fois, même s'il est considéré comme un coureur de jupons.
Il craint que Nana ne devienne dépendante de Yasu et qu'elle l'oublie. Il est très proche de Reira et a grandi dans le même orphelinat que Yasu, qui est son meilleur ami. Il est aussi ami avec Nobu, qu'il connaît depuis le collège.
Il se drogue et seuls Reira, Takumi et Yasu sont au courant mais Hachi l'apprendra juste avant son décès dans un accident de voiture la veille de l'anniversaire de Nana Osaki.

 a.k.a. 
Membre de Trapnest - Chanteuse et parolière sous le nom de Reira.
Layla est nippo-américaine arrivée au Japon à l'âge de six ans à la suite de la mort de son père. Elle a vécu son enfance avec Takumi. Il la voit comme sa petite sœur mais elle le considère comme l'homme de sa vie.
Au chapitre 52, on apprend qu'à l'adolescence, elle a entretenu une relation amoureuse avec Yasu.
Bien que son nom dans le manga soit romanisé en Reira, son véritable patronyme est tiré d'une célèbre chanson de Eric Clapton (Layla).
Derrière ses airs délurés et malgré ses milliers de fans, Reira garde au fond d'elle une profonde solitude qu'elle tente de cacher et c'est par l’intérêt de Takumi pour la musique qu'elle deviendra sa chanteuse. 
Un soir, Reira fait appel à Shin pour une nuit puis ils se reverront régulièrement. Tous deux s'imposent des règles dont celle de ne pas tomber amoureux et que leurs entrevues ne sont juste là que pour passer du bon temps. Malgré tout, le réconfort et la sécurité que lui procure Shin la fait tomber amoureuse de lui - ce qui s'avère également réciproque - et elle garde ainsi le briquet collector du jeune homme - qu'il avait laissé lors d'une de leurs entrevues - autour du cou lorsqu'elle part en tournée. Ceci attirera d'ailleurs l'attention des membres de Trapnest et réchauffera le cœur de Shin, même s'il ne l'admet pas. Ils sont nés à la même date mais ont quelques années de différences d'âge, une fête d'anniversaire leur sera organisée par leurs maisons de disques respectives.
Elle rompt avec lui pour protéger Trapnest d'un scandale supplémentaire en plus de celui de la drogue et de l'histoire de Nana et Ren - bien qu'elle le fasse aussi pour protéger Shin. Layla lui demande s'ils peuvent quand même rester en contact mais le jeune homme est réticent et l'incite vivement à couper les ponts.
Il n'est pas dit s'ils se réconcilieront dans le futur.

Malgré sa relation avec Yasu et Shin, c'est Takumi qui dominera toujours dans son cœur. C'est d'ailleurs en grande partie pour lui qu'elle a sacrifié ses deux histoires. Et malgré le fait qu'elle ait admis être autant amoureuse de Shin, elle finira par devenir une des maitresses de Takumi lorsque celui-ci sera marié à Hachi.

 Peu après la mort de Ren, elle aurait été admise dans un hôpital psychiatrique afin de se remettre de ce traumatisme. Layla habite à Londres à présent dans ce qu'on voit du futur. Elle aurait arrêté de chanter après la mort de Ren et ne s'y remet que pour le jeune Ren.

 a.k.a. 
Membre de Trapnest - Bassiste / Compositeur / Leader
Takumi est un homme froid et insensible au passé difficile : après la mort de sa mère, son père devint alcoolique et sa sœur dut assumer seule le foyer. C'est un homme assez violent et surtout un coureur de jupons depuis le lycée, mais il se révèle avoir un cœur tendre dans certaines situations.
À la fin du tome 18, il y a des pages bonus sur Takumi.
Ami de Reira depuis ses 7 ans, il la considère comme sa propre sœur. C'est depuis leur enfance qu'il lui a promis de faire d'elle une chanteuse et qu'il fera tout pour former un groupe et ainsi faire entendre par tous la beauté de sa voix. Il se tue au travail et est également le producteur du groupe. Les employés de Trapnest comme Mari ou Kinoshita n'apprécient pas toujours son autorité. 
Bien qu'Hachi ait rompu avec lui, il réapparaitra un soir à l'appartement 707, où il apprendra sa grossesse. Il décide d'assumer l'enfant en se mariant avec elle, quitte à la "voler" à Nobu. La paternité de l'enfant reste floue.
Il paie un loyer exorbitant à Shirogane - ce qui ne semble pas lui poser de problème -  mais conserve tout de même son appartement à Akasaka. Il ne rentre pas tous les soirs et multiplie les infidélités. Il a tout de même quelques gestes tendres envers Hachi : il est resté avec elle le jour qui aurait dû devenir leur anniversaire de mariage, en dépit de son travail : il l'emmène toute une journée faire du shopping, se balader et dîner dans un luxueux restaurant pour se faire pardonner de ne pas être présent pour son anniversaire. Il lui rapporte des cadeaux de Londres et il lui avoue que, même s'il n'est pas fidèle, elle est la seule qu'il aime réellement. Il semble vraiment attaché à l'enfant qu'elle porte et confie à Ren dans le tome 20 "Si Nana m'abandonne, où que j'aille, je serai sur un champ de bataille". Malgré tout, il fait de Reira sa maîtresse, mais semble vouloir tout arrêter peu de temps après. 
La mort de Ren, s'il le montre moins que les autres, semble l'avoir profondément affecté. Le groupe Trapnest n'a pas été reformé à la suite de l'accident.

Dans les flash forwards, nous découvrons le visage de Satsuki et d'un garçon d'environ son âge qui se prénomme Ren  ;  alors même qu'Hachi était persuadée d'attendre une fille. Il vit à Londres avec Ren, et à Tōkyō avec Nana et Satsuki. Il semble désirer que ces dernières le rejoignent de temps en temps mais Nana préfère rester à Tōkyō au cas où Nana Osaki reviendrait. Ce n'est plus qu'au son de la guitare de Ren, que Reira accepte encore de chanter.
Il semblerait que Takumi et Nana Komatsu aient été au bord du divorce car, dans un flash forward, Junko demande à Hachi si elle va divorcer et celle-ci répond que maintenant, elle n'a plus de raison de le faire. La cause du divorce n'est pas précisée.

Membre de Trapnest - Batteur.
Il connaît Reira et Takumi depuis le collège, mais est aussi proche de Yasu - qu'il adore - et est devenu ami avec Hachi. 
C'est par l'intermédiaire de Takumi que son intérêt pour la musique s'est éveillé et il est connu pour être la "grande gueule" du groupe. Sa gentillesse le fait passer pour quelqu'un de naïf mais c'est en fait quelqu'un de très attentionné qui se soucie du bien-être de ses amis. 
Il profite de son statut de rockeur pour attirer les filles. Il avait l'habitude d'être le "playboy" du groupe, jouant avec ses groupies pour trouver leur point faible - mais y mis fin sans qu'on en sache la raison.

Plusieurs années après la mort de Ren, il est toujours ami avec Takumi et Reira. Il rêve du jour où Takumi décidera de refonder le groupe. Il fait aussi d'actives recherches pour retrouver Nana. Il s'est peut-être marié car il parle à Takumi de sa fille Momo.

Gaia Records 
Label avec lequel Black Stones décide de signer un contrat. À cause de l’intérêt que portent les tabloïds à la relation de Nana et Ren, les membres du groupe sont relogés dans l'une des maisons de Gaia et la partagent également avec d'autres artistes signés sous le nom du label.

Il est le leader de l'entreprise qui possède Gaia Records.

Il est le manager de Blast. Il parle d'une manière très féminine (sauf lorsqu'il est en colère) et se dit ainsi ouvertement gay en montrant un grand intérêt envers Yasu. Aux yeux de Nana, Ginpei est le second "baldie" lié à Blast - le premier étant Yasu.

/
Grande fan de Blast et de Nana depuis les débuts du groupe.
Après la mort de son grand-père, Mai découvre son journal intime. Au fil des pages, elle y découvre la relation qu'il avait eu avec la grand-mère de Nana Osaki, ainsi que des détails sur la famille de Nana, en particulier sur sa mère. C'est donc ainsi qu'elle décida de faire de Misato Uehara son pseudonyme, qui est le vrai nom de la demi-sœur de Nana. En effet, Mai connait bien plus de choses sur le passé et la famille Osaki que Nana elle-même. Quelque temps après, elle se fera passer pour quelqu'un d'autre et s'enfuira de chez elle pour devenir l'assistante du manager de Blast et ainsi être avec eux, même en tournée. Elle se liera fortement avec tous les membres du groupe, passant régulièrement à l'appartement pour les voir.
Plus tard, elle rejoindra l'équipe de Gaia, le label de Blast. Dernièrement, il est dit que Mai semble avoir un secret qu'elle préfère ne pas révéler, et cela a un rapport avec la découverte des tabloïds sur le surnom du père de Nana qui pourrait être "Tsuzuki", ce qui implique que, comme Misato Uehara, elle est la demi-sœur de Nana.

 Plusieurs années après le départ de Nana, elle semble toujours travailler dans le monde du show-biz. En tout cas, elle trouve de nombreux rôles pour Shin qui est devenu acteur.

 / "Myū"
C'est une actrice peu connue de 27 ans qui vit dans le même internat que les Blast. Elle a une personnalité plutôt effacée mais est très forte au Mah-Jong.  
Nobu a essayé de la séduire mais quand celle-ci lui a dit son âge, il a laissé tomber. Elle se découvrira plusieurs points communs avec Yasu et ils finiront par se mettre en couple.  
On apprend aussi qu'elle s'automutile, mais avant les funérailles de Ren, elle avouera à Hachi qu'elle a arrêté de le faire, pour ne pas faire de peine à Yasu.

Des années plus tard, comme les autres, elle attend toujours le retour de Nana. Elle s'est coupé les cheveux et semble toujours en couple avec Yasu. Elle a appris à Hachi à jouer au Mah-Jong et elle est devenue aussi plus souriante.

/

Fille joyeuse qui glousse souvent, Yuri est une AV Idol (actrice de films X) de 22 ans, qui est installée dans le même "pensionnat" que Blast et Miu et a tendance à parler crûment. Agissant sous le pseudonyme de Yuri Kousaka, son véritable nom est Asami Matsumoto. 
Elle était une adolescente fugueuse avant de commencer à jouer dans des films d'adultes. Yuri a des problèmes financiers dus à son pitoyable manager et à sa propre nature volage.
Elle a cependant une large réserve d'argent mais son manager lui met la pression pour continuer sa "carrière" - en lui disant que son prochain contrat fera d'elle la star d'un film tiré d'un best-seller - à chaque fois qu'elle est près de payer sa dette. Elle essaie malgré tout de briser son contrat à chaque fois qu'elle tombe amoureuse.
Nobu commence à sortir avec elle après qu'il a été rejeté par Miu. Pourtant, à cause du fait qu'il a encore des sentiments pour Hachi, Yuri se met à détester cette dernière et en est même jalouse - et ne cesse de se référer à elle comme "la femme de Takumi" pour marquer une distance. Sa relation avec Nobu devient extrêmement tendue lorsqu'elle exprime sa frustration envers Hachi avec des remarques insensibles devant les deux Nana, après le décès de Ren.

 Il est le gardien de sécurité qui surveille l’hôtel où séjourne Blast. Il a le look d'un gangster et dort fréquemment durant ses heures de garde.

 Il est l'un des producteurs travaillant chez Gaia et le premier à avoir découvert Blast à Tokyo. Il ne connait pas grand chose au punk ou même au rock, mais il est énormément impressionné par le charme du groupe et le charisme de Nana. Il a bon cœur et croit entièrement au succès de Blast malgré le scepticisme des autres producteurs.
 Bien qu'il soit assez haut placé dans la compagnie pour avoir de l'influence, il n'est pas au courant que le scandale entourant Nana fut déniché par Gaia. Originellement, il refusa de faire signer Blast pour un contrat officiel alors que le montant de l'argent que Gaia voulait donner à chaque membre aurait pu être moins important qu'ils le méritaient. Cependant, Yasu - après s'être entretenu de manière privée avec lui - le convint que les rêves étaient plus importants et scella le deal.

Shion est la présidente du fan club de Blast. Elle est connue pour être particulièrement fan de Yasu, depuis l'époque de ses quatorze ans où il avait formé le groupe Brute au collège. Elle aurait eu une relation avec celui-ci. Les autres fans de Blast la respectent énormément car elle peut leur accorder certains privilèges comme assister à des fêtes privées, ou encore remettre aux membres les cadeaux qu'elles veulent leur donner. Elle garde le contact avec Mai.
 Sa dévotion envers Yasu est sans faille et elle lui transmet des informations en extérieur de Gaia, ce qui lui permet d'échapper à leur influence. Lorsqu'elle est questionnée au sujet de sa situation financière, elle répond qu'elle a une certaine dépendance de son "père" riche - bien qu'il ne le soit pas biologiquement parlant.
 Son apparence physique change souvent : on la voit pour la première fois en groupie avec ses cheveux dressés, puis plus tard en blonde platine durant ses dernières années d'adolescente, et réapparait adulte avec des cheveux bouclés noirs de jais. Les seuls traits caractéristiques constants chez elle sont le grain de beauté sous son œil gauche et un tatouage sur son bras droit.

Famille et Entourage d'Hachi 
Personnes qui interagissent de manière intime ou personnelle avec Hachi, à différents moments de sa vie. Ils ne s'adressent pas à elle en utilisant son surnom - ils préfèrent l'appeler Nana - et leur présence a profondément affecté sa perception de certaines situations vécues. Comme ils ne sont pas véritablement impliqués avec les deux groupes, Hachi ira souvent les voir pour se rassurer lorsqu'elle est en plein doute au sujet de sa loyauté envers Blast et Trapnest.

Elle est la plus jeune sœur d'Hachi et également la plus jeune de la maison Komatsu. Elle un look de fille ganguro à cause de son bronzage et de ses cheveux décolorés. Nami est très extravertie et bruyante, et également une fan de Trapnest.

Elle est la grande sœur d'Hachi et ressemble quelque peu à Natsuko. Elle est mariée mais vit toujours près de la maison familiale des Komatsu.

Elle est la mère d'Hachi et de ses sœurs. Gentille et compréhensive, elle est une mère modèle pour ses filles et Nana Osaki la considère comme "cool". Hachi trouve pourtant cela bizarre puisqu'elle pense que sa famille n'est rien d'autre que "normale".

Fille de Nana Komatsu.
 Lorsqu'elle apparait dans les fragments du futur, elle a six ans et est très aimée des amis de sa mère. Il n'est pas dit si elle est la véritable fille de Nobu ou de Takumi, mais à la vue de sa ressemblance frappante avec ce dernier, on peut penser qu'elle est sa fille biologique. 
 Elle est amoureuse de Shin, mais la réciprocité de ses sentiments (ou même la connaissance du jeune homme pour cette attraction) est peu probable.
 Durant sa grossesse, Hachi et Takumi l'avait officieusement appelé "Sachiko". Son prénom, Satsuki, a été choisi par Ren Honjo à la demande d'Hachi, qui était incapable de penser à un autre nom que "Sachiko". Elle semble être le second enfant d'Hachi et Takumi, ce qui fait de Ren son frère ainé (que l'on peut déduire lorsque sa mère demande à Satsuki si elle donnera ses chocolats de Saint Valentin à son "grand frère").
 Yasu semble la considérer comme sa fille. Puisque Takumi, qui vit à Londres avec Ren, ne la voit pas souvent, elle vit seule avec sa mère. Elle semble veiller sur elle autant que Ren veille sur son père. Satsuki semble ignorer les problèmes que traversent ses parents.

Fils de Nana Komatsu et de Takumi Ichinose (ou peut-être de Nobu Terashima).
 Jeune garçon morose, il est vu pour la première fois en compagnie de Reira dans les fragments du futur. Il est montré comme étant proche de Takumi, et vit avec lui à Londres - ne voulant retourner à Tokyo sous aucun prétexte. Mais il est quand même quelquefois gardé par Naoki, chez lui.
 Il est sous-entendu qu'il peut être soit le véritable fils de Takumi, soit celui de Nobu (sa coupe et la couleur de ses cheveux tendraient vers cette possibilité, même si la vérité n'est jamais connue à ce sujet).
 Dans le futur, il semble que Reira ait abandonné le chant, mais s'y remet lorsque Ren joue de la guitare pour elle (celui-ci l'appréciant beaucoup), et d'après ses propres dires, cela serait en souvenir de Ren Honjo.
La capacité de Ren à jouer de la guitare est le possible résultat de la promesse faite par Nobu d'enseigner à l'enfant d'Hachi à y jouer, comme Ren Honjo l'avait fait autrefois.

Ancienne yankee, surnommée Jun, c'est une amie de longue date d'Hachiko. Elle console souvent cette dernière ou au contraire la réprimande (le plus souvent sévèrement). Elle est aussi amie de longue date avec Shoji qu'elle connaît depuis le collège. Elle est étudiante en fac d'art et est en couple avec Kyōsuke.

Étudiant en art, il est un ami de Shoji et fera la connaissance d'Hachi par l'intermédiaire de Junko. Il est en couple avec celle-ci et ils partagent actuellement un appartement. Son attitude décontractée peut le faire passer pour un fainéant aux yeux du monde, mais il est en fait très perspicace et dorlote Hachi plus que ne le veut Junko. 
 Junko et lui étudient pour devenir artistes, lui se penchant sur le Romantisme et elle le Post-modernisme. Bien que Shoji ait dit à plusieurs occasions qu'il avait l'habitude d'être un coureur, Kyosuke répond très sérieusement qu'il ne tromperait jamais Junko, ayant peur de la perdre. Il dit également qu'il a l'a aimé la première fois où l'a vu.

Il est l'ex-petit-ami d'Hachi. Il est étudiant en art mais travaille également en tant que serveur dans son bar favori. 
Il a rencontré Nana par l'intermédiaire de Junko et ont commencé à être amis. Les sentiments de Shoji pour elle se sont développés et c'est par Junko - qui poussa Nana à accepter cet amour - qu'ils se mettront ensemble. C'est pour également être plus proche de lui - après qu'il fut parti pour ses études - qu'Hachi a déménagé à Tokyo. 
Cependant, leur relation se désagrège et, délaissé par Nana, il la trompe pendant deux semaines au moins - d'après Kōichi Satō - avec Sachiko, une camarade de classe et collègue de travail. Bien que Shoji ait encore des sentiments pour Hachi, il la quitte pour Sashiko. Plus tard, Junko devine qu'il s'est en fait senti rejeté par Hachi lorsqu'elle a refusé de se battre pour lui, et la vraie raison qui l'a poussé à choisir Sachiko est qu'elle a ouvertement montré qu'elle l'aimait. Cette constatation oppose cette relation avec celle qu'il avait avec Hachi, étant à "sens-unique" car elle faisait ressentir à Shoji qu'elle l'aimait seulement car il l'aimait lui.
 Lui et Nana se rencontrent plus tard par hasard au Jackson Restaurant et entament leur première discussion depuis leur rupture. Ils finissent par se reparler de temps en temps et Hachi admet que dès que cette histoire de tromperie s’atténuera, ils pourraient sans doute redevenir amis. Lorsqu'ils se quittent après cette discussion, Shoji lui dit qu'il réalise maintenant que ce qu'elle voulait n'était pas trop demandé, et qu'il apprécie de parler avec elle. Mais à cause de cela, il lui dit qu'il ne la reverra plus, lui causant trop de peine. 
 On le retrouve une autre fois au feu d'artifice, en compagnie de Sachiko. Shoji dit alors qu'il peut seulement voir clairement les choses de manière lointaine et que plus proches les choses sont, et plus il perd la faculté de les voir. Sachiko le rassure en lui disant que cette situation est pareille à tout le monde et ils finissent par se tenir par la main tout en regardant les feux.

Elle est la nouvelle petite-amie de Shoji. D'une nature douce et gentille,  elle travaille au même restaurant que Shoji. Très tôt dans le manga, Hachi rêve une fois de Shoji la trompant avec une fille plantureuse, qui aime Prada et qui se nomme Sachiko (elle pense à ce prénom au hasard). Étrangement, cela s'avèrera vrai plus tard, bien que la véritable Sachiko n'est en rien comme celle qu'elle avait imaginé. Shoji quitte même Hachi pour elle, celle-ci admettant ouvertement son amour pour lui et se battant même pour lui, contrairement à Hachi. Shoji déménage plus tard pour vivre avec Sachiko. Elle est décrite comme étant "très petite" par Shoji - elle qui mesure 1,47 m.
 Il est amusant de noter qu'Hachi joue également avec l'idée de nommer sa fille Sachiko. Lorsqu'elle le dit à Shoji, en ajoutant que la date d'accouchement pourrait être le  - le même jour d'anniversaire de Sachiko Kawamura, il déclare qui si cela se produit réellement, alors le bébé serait vraiment l'enfant du roi des démons.

Il est le premier amour d'Hachi, un employé de bureau. C'est un homme beau et plus vieux, mais est marié. Asano a pourtant une aventure avec Hachi qui prend fin lorsqu'il est brutalement transféré à Tokyo. Bien qu'Hachi croyait qu'elle était amoureuse de lui, elle finit par réaliser douloureusement qu'elle n'était pour lui qu'une simple "passade". Hachi le rencontre cependant à nouveau à Tokyo et, après avoir résolu ses problèmes personnels avec lui, lui dit d'arrêter de tromper sa femme.

Cookie Music 
Label musical officiel de Trapnest, Cookie est également le titre du magazine qui prépublie le manga. Contrairement à Blast, les membres ont bien plus de managers assignés à eux, qui s'assurent qu'ils se rendent à leurs rendez-vous professionnels et affirment également le statut de chacun des membres du groupe.

Patron de Cookie Music, Narita est extravagant mais raisonnablement talentueux au sujet de la musique. Il travaille fréquemment avec Takumi lorsqu'il s'agit de la musique de Trapnest et des stratégies marketing. Narita fournit également des drogues à Ren (une poudre que Takumi identifiera plus tard comme étant de l’héroïne). En échange, Ren doit continuer d'écrire des chansons à succès. Il est sous-entendu que Narita a conduit Ren à prendre de l’héroïne mais le regrettera plus tard lorsque le jeune homme en deviendra dépendant.

Il est le producteur de Trapnest. Il est facilement emporté par les histoires d'amour et de romantisme. Bien qu'il soit supposé diriger pendant les enregistrements, il envoie des requêtes au président de la compagnie, laissant alors toute la direction artistique dans les mains de Takumi.

Il est l'un des assistants de Trapnest. Occasionnellement, il garde un œil sur Ren et l'emmène pour enregistrer au studio. Il aime la qualité et l'esthétisme des voitures de Ren.

Elle est l'assistante personnelle de Reira et également sa manager. Elle est intelligente et a acquis son expérience en tant qu'élève en fac de droit.

Il est l'assistant chargé de la publicité commerciale de Trapnest. De tous les assistants présentés, il est celui en qui Takumi a le plus confiance. Les membres du groupe l'appelle souvent "Take-chan".

Search Magazine 
Magazine qui partage des caractéristiques similaires avec le magazine japonais, Friday. Les journalistes de Search Magazine sont vus comme des "paparazzis" et traquent les deux groupes de musiques. Lorsque Blast devient populaire, ils font fuiter la preuve qui montre que Nana O. est liée à Ren, et ils ne cesseront dès lors de propager de mauvaises - et souvent fausses - informations sur eux.

Il est l'éditeur responsable des tabloïds chassant Blast et Trapnest. Selon Arai, il est supposé répondre à son haut-superviseur, Yokoyama, mais il choisit d'être plus impétueux dans ses actions. Il embauche Miyake et Kurada pour enquêter à sa place.

Il est l'éditeur-en-chef du magazine. Il est marié depuis deux ans déjà et est celui qui réprimande souvent Kudo au sujet de ses méthodes d'investigations peu catholiques.

Kurada est le photographe embauché par Search pour traquer Nana et Ren. Il a des opinions divergentes avec son employeur, Kudo - ce qui mène souvent à des conflits. Il clame qu'une fois qu'il a vu un visage, il ne l'oublie jamais. 
 Curieusement, après avoir enquêté sur Nana lorsqu'elle disparut durant un temps non spécifié, il déclare que "Nana est morte dans cette mer". La profondeur de ces mots n'a pas encore été expliquée.

Partenaire de "crime" de Kurada, il traque souvent Nana pour une interview privée. Yasu l'a frappé à une occasion, acte qui a plus tard conduit à un article négatif à son sujet dans le magazine. Il ne trouve rien de mal à harceler le couple de Nana et Ren, pensant que leur relation est fragile.

Elle est la seule femme du groupe éditorial. Elle réprimande ses pairs sur leur cruauté, mais trouve cependant leur harcèlement fait à Nana et Ren comme un test de leur amour pour l'autre.

Autres 

Propriétaire d'une boutique de vêtements et meubles vintages bon marché, qui se situe près de l'appartement des deux Nana à Tokyo. Il engage Hachi mais ferme rapidement le magasin pour revenir dans sa ville natale. Il lui envoie plus tard une carte postale avec une photo de mariage de lui et de sa femme (une amie d'enfance), ce qui cause la déprime d'Hachi à ce moment-là.

 C'est une femme de 38 ans qui est la patronne d'Hachi à son nouveau boulot du magazine Production Industry. Elle est grossière et dédaigneuse, et n'hésitera pas à critiquer toutes les gaffes mineures qu'Hachi pourrait faire.

 Il est serveur au Jackson's Burger restaurant. Il est aimable avec Hachi, Junko et Shoji - lesquels l’appellent curieusement par son nom complet lorsqu'ils s'adressent à lui.

 Elle est la grand-mère maternelle de Nana Osaki et est la propriétaire d'une petite boutique.. Elle a adopté et élevé Nana après que sa mère l'a abandonnée. La relation qu'elle entretient avec Nana ne semble pas être très cordiale et elle fut dure envers sa petite-fille, bien que la relation de Miyuki avec sa propre fille ne semblait pas mieux. 
 Miyuki meurt peu de temps après que Nana fut expulsée du lycée, dû au fait qu'elle ne réfuta pas les fausses accusations de prostitution faites à son encontre. Nana croit que sa grand-mère est morte de chagrin et se dit qu'elle aurait dû se débattre dans cette affaire si elle avait su que sa grand-mère aurait pu survivre.

Fille de Misuzu Uehara, sœur de Takahiro Uehara et demi-sœur de Nana Osaki. Elle est la véritable Misato Uehara.
Elle parait pour la première fois devant Nana au concert spécial de remerciement fait pour les fans de Blast. Elle vit à Osaka et ses parents possèdent un magasin d'okonomiyaki. Elle est surnommée "Misato Numéro Deux" par Nana du fait de son prénom (et par rapport à l'autre Misato).
Bien qu'elle releva une similarité frappante avec Nana, elle n'est pas au courant de sa véritable relation avec elle et devient ironiquement une de ses fans les plus dévouées. Mai dit que ce n'est pas une bonne idée que Nana et Misato deviennent trop proches car elles ont la même mère, qui a abandonné Nana et la laissé à sa grand-mère quand Nana était encore un bébé. Lorsque le lien entre Nana et sa mère est révélé, la maison de Misato est assaillie de paparazzis et sa mère disparait alors, les laissant affronter tout ça seuls. 
 Misato, frappée par cette révélation, s'enfuit à Tokyo et erre pendant deux jours jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par Shion. À un moment, sa mère prend sa responsabilité pour retrouver Misato et la ramener à la maison. 
 Amie avec Toshikage Fujimoto, Misato apprécie Shion, qui a eu une relation avec Yasu. Elle est amoureuse de son propre frère, Takahiro.

 C'est la mère de Nana Ôsaki et de Misato Uehara. Elle apparaît dans le dernier volume.
 Peu après l'apparition de la vraie Misato, la mère de Nana est révélée comme vivant en tant que femme au foyer. Elle refuse de reconnaitre un quelconque lien avec Nana. En réponse à sa découverte de qui est sa mère, la jeune fille montre une petite réaction émotionnelle, étant seulement moyennent déçue de savoir à quel point sa mère est ordinaire. Nana semble encore ignorer que la véritable Misato Uehara est sa demi-sœur.
 Lorsque son lien de parenté avec Nana est révélé publiquement, Mizusu se sauve à Osaka, laissant sa famille face aux paparazzis. Quand Kurada la traque et sous-entend que Misato est en danger après avoir fui Tokyo, Misuzu révèle à contre-cœur qu'elle a abandonné Nana car elle voulait être avec un homme qui détestait les enfants.
 Après cela, elle tentera d'obliger son beau-fils Takahiro à ramener Misato à la maison, mais il refuse, la forçant à le faire elle-même car il veut qu'elle endosse la responsabilité de ses actes.

 Il est le demi-frère de Misato, provenant d'un précédent mariage de son père. Ainsi, il n'a pas le même lien de sang avec Nana Osaki. Il n'est pas du tout intéressé par Nana ou par sa musique, mais est soudainement impliqué dans sa vie lorsque sa famille devient la cible des paparazzis, résultant de l'histoire de la liaison de sa mère avec un chanteur. 
 Takahiro et sa famille trouvent refuge chez des parents à Okayama mais il devient de plus en plus inquiet pour sa sœur Misato lorsqu'elle fuit à Tokyo. Ce jusqu'à ce qu'il soit mis au courant de sa localisation par sa petite-amie, , celle-ci ayant été contactée par Shion car elle est fan de Yasu.
 Quand Misuzu essaie de le forcer à ramener Misato à la maison, il refuse, sachant qu'elle ne repartira pas avec lui et parce qu'il veut que Misuzu assume la responsabilité de ses actes. 
 Il se fiancera plus tard avec Kayoko.

 Il est le grand-père de Mai Tsuzuki. Mai a appris par les journaux de son grand-père que lui et Miyuki Osaki ont pu être amants, ce qui suggère la possibilité qu'elle et Nana puissent être reliées par le sang - même si cela parait incertain pour Mai. À travers le journal de son grand-père, Mai est mise au courant de qui était Nana, et est certainement devenue une de ses premières fans.

 Elle est la véritable amie de Misato, une fan de Blast - et de Shin en particulier. Elle était parmi le trio représentant le Kansai au rassemblement spécial pour les fans de Blast.

 C'est une femme qui ressemble à Reira et Shin semble passer du bon temps avec elle, elle qui semble préférer coucher avec des hommes bien plus jeunes. Quand Shin débarque pour la première fois à Tokyo, Ryoko l'a pris sous son aile et l'a "éduqué" aussi bien sur le monde des adultes que sur le moyen d'avoir de l'argent des femmes. 
 Shin la voit comme une sorte de mère adoptive et remarque qu'elle ne ressemble pas autant à Reira qu'il le pensait à l'origine. Elle est même arrêtée avec Shin pour possession de marijuana.

 Il fait partie de la seconde génération de guitaristes pour les prédécesseurs de Ren et Trapnest. Il n'apparait seulement que dans les flashbacks, bien qu'il soit mentionné dans une conversation tenue entre Takumi et Ren lorsqu'ils se souviennent du passé de Trapnest.
 Atsushi quitta le groupe après s'être battu avec Takumi, tous deux étant trop en désaccords sur le fait de devoir suivre la vision de ce dernier sans avoir le droit de poser de questions. À cette époque, Naoki fut bouleversé d'avoir perdu un autre guitariste et se sentit comme si Atsushi les avait abandonné, bien qu'il s'en soit remis depuis.

Notes et références 

Nana
Nana